Söldner steht für:

 Söldner, gegen Bezahlung (Sold) angeworbener Soldat
 Söldner, in Bayern/Österreich vorkommende Bezeichnung für einen Kleinbauern, siehe Sölde (Landwirtschaft)

Söldner ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Söldner (1939–2003), deutscher Fußballspieler in der DDR-Oberliga
 Jens Söldner (* 1977), deutscher Informatiker
 Karl Söldner (1871–1946), deutscher Architekt 
 Kurt Wilhelm Söldner (1927–2015), deutscher Träger des Großen Bundesverdienstordens
 Magdalene Söldner (* 1959), deutsche Klassische Archäologin
 Max Söldner (1858–1908), deutscher Jurist, Kgl. Amtsrichter in Dingolfing, 2. Staatsanwalt in Landshut, Landgerichtsrat in Amberg
 Max Söldner (1891–1959), deutscher Gewerkschafter
 Max Söldner (1922–1989), deutscher Oboist, 1972–1985 Leiter der Musikschule Berlin-Wedding, 1974–1988 Leiter des Mandolinenorchesters Rheingold 1915 

Söldner, Weiteres:
 Söldner – Secret Wars, PC-Spiel 
 Der Söldner, US-amerikanischer Actionfilm von James Glickenhaus von 1982

Siehe auch:

 Soldner